

Persone
 Angelo Russi (1947) – storico italiano
 Antonio Russi (1916-2005) – critico letterario italiano
 Bernhard Russi (1948) – sciatore svizzero
 Franco dei Russi (fl. XV secolo) – pittore italiano
 Franco Russi (1932) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Franco di Giovanni De Russi o de' Russi ( fl. XV secolo) – miniatore italiano
 Giuseppe Russi (1867-1940) – diplomatico e filantropo italiano

Altro
 Russi – gruppo etnico
 Russi – comune italiano della provincia di Ravenna nella regione Emilia-Romagna
 Unione Sportiva Russi – squadra di calcio del comune ravennate

Pagine correlate 
 Russy